Franciaország
Cuzieu, település Ain megyében
Cuzieu, település Loire megyében